Лас Сиренас има више значења:

 Лас Сиренас (Исхуатлансиљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Сиренас (Рафаел Делгадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику